Олег Тихонович Авде́ев (род. 15 июня 1926) — советский кинооператор художественных фильмов киностудии «Беларусьфильм». Заслуженный работник культуры Белорусской ССР (1976).

Биография 
Родился 15 июня 1926.

В 1955 году окончил ВГИК, учился у А. В. Гальперина и Э. К. Тиссэ.

С 1956 года — оператор киностудии «Беларусьфильм».

Фильмография

Второй оператор 
  — Миколка-паровоз

оператор-постановщик 

  — Любовью надо дорожить
 1959 — Девочка ищет отца
  — Рассказы о юности
 1961 — День, когда исполняется 30 лет
  — Криницы
  — Чужое имя
  — Стрекозиные крылья
  — Сотвори бой
  — Нечаянная любовь
  — Золотое крыльцо
  — Парашюты на деревьях
  — Маленький сержант
 1975 — Волчья стая
  — Легко быть добрым
  — Дожди по всей территории
  — За тремя волоками
  — Дочь командира
  — Конец бабьего лета
  — Тревоги первых птиц
  — Хотите — любите, хотите — нет…
  — Роман императора
  — Крест милосердия

Примечания

Ссылки 
 Олег Авдеев: Досье на сайте «Беларусьфильм»
 Лихтарович С. История железных дорог: Поезд его мечты.

Персоналии:Беларусьфильм